Ана Паула Бурламаки Суарес (; 2 февраля 1967, Нитерой) — бразильская актриса телевидения, кино и театра.

Биография 
Паула Бурламаки, дочь экс-вратаря Мауро Матты Соареса, стала победительницей конкурса Garota do Fantástico телекомпании Globo в 1987 году. Её премьера в новеллах произошла в 1989 году в «O Sexo dos Anjos» от телекомпании Globo. После нескольких небольших ролей на Globo Паула переходит на телекомпанию Band и исполняет роли в новеллах «Потерянные вещи любви» и «Синие горные цепи». В мае 1996 года она снимается для журнала Playboy. Она исполнила отрицательную роль Тании в новелле «Sabor da Paixão» на канале Globo.

Одной из самых важных ролей для неё стала роль Ислени в новелле «Америка». Благодаря этой роли Паула распрощалась с маленькими ролями, и с тех пор её персонажи были важны в новеллах. Она играла Тересу в «Пророке», Стелу в «Фаворитке». В сериале «Проспект Бразилии» она исполнила роль бывшей порноактрисы по имени Сонинья Кататау.

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы Бразилии